Паслово — название населённых пунктов в России:

 Паслово — село в Орловском районе Орловской области.
 Паслово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Паслово — деревня в Киреевском районе Тульской области.